

Топонимы 
 Дижон — главный город французского региона Бургундия.
 Дижон — один из округов в регионе Бургундия во Франции.
 Кантоны департамента Кот-д’Ор:
 Дижон-1
 Дижон-2
 Дижон-3
 Дижон-4
 Дижон-5
 Дижон-6
 Дижон-7
 Дижон-8

Спорт 
 «Дижон» — французский футбольный клуб из одноимённого города.
 Дижон-Пренуа — гоночная трасса в Пренуа.